Конн — многозначное имя собственное, может выступать в виде личных имён, фамилий и названий.

Персоналии

Имя 
 Конн Ста Битв (сын Федлимида Рехтмара; II век) — верховный король Ирландии в 116—136 или 123—157 годах.

Фамилии 
 Конн, Ален (род. 1947) — французский математик.
 Конн, Билли (1917—1993) — американский боксёр-профессионал.
 Конн, Георгий Владимирович (род. 1959) — советский и украинский инженер, юморист, писатель-сатирик, сценарист, автор-исполнитель в жанре авторской песни, композитор.
 Конн, Джером (1907—1994) — американский эндокринолог.
 Конн, Диди (род. 1951) — американская актриса.
 Конн, Мэри (род. 1963) — канадская хоккеистка на траве.
 Конн, Терри (род. 1975) — американская актриса дневных мыльных опер.
 Конн, Шелли (род. 1976) — английская телевизионная актриса.

Топонимы 
 Лох-Конн — пресноводное озеро на западе Ирландии на территории графства Мейо.

См. также 
 «Борьба за справедливость: История Нэнси Конн» — телефильм режиссёра Брэдфорда Мэя, криминальная драма, основанная на реальных событиях.
 «Конн Смайт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги.
 Синдром Конна — объединяет ряд близких по клиническим и биохимическим признакам, но различных по патогенезу заболеваний, в основе которых чрезмерная продукция альдостерона корой надпочечников.